Een heel klein bedrag
 Habbekrats (vzw)